Громо́в, Бори́с Фёдорович:
 Громов, Борис Фёдорович (1927—2001) — советский и российский физик.
 Громов, Борис Фёдорович (1927—2016) — советский железнодорожник, народный депутат СССР.